Ołeksandr Petrowycz Łazarowycz (, ur. 30 sierpnia 1984 w Worochcie) – ukraiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2010), pięciokrotny uczestnik mistrzostw świata (2003, 2005, 2007, 2009 i 2011), trzykrotnie brał udział w zimowej uniwersjadzie (2003, 2005 i 2007). Drugi w historii (po Wołodymyrze Hływce) reprezentant Ukrainy w skokach narciarskich, który zdobył punkty Pucharu Świata. Wielokrotny medalista mistrzostw Ukrainy. 

Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów na skoczni w Willingen w 2009, gdzie zajął 28. miejsce. Sezon wcześniej zadebiutował w Pucharze Świata, podczas inauguracyjnych zawodów w Ruce. Zajął ostatnie, 50. miejsce. W 2011 zakończył sportową karierę.

Jego rekord życiowy to 178,5 metra na skoczni w Oberstdorfie – wynik ten uzyskał 21 lutego 2008 podczas kwalifikacji przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty O. Łazarowycza na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Zimowa uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984